«Безумный Макс: Фуриоса» — предстоящий постапокалиптический боевик австралийского режиссёра Джорджа Миллера, приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Его премьера намечена на 24 мая 2024 года. Роль Фуриосы в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой.

Сюжет 
Фильм посвящён истории главной героини картины «Безумный Макс: Дорога ярости» — Фуриосы. Детали сюжета держатся в тайне, но у аналитиков появляются предположения, например, в сценарии могут быть использованы сюжеты комиксов о вселенной «Безумного Макса» — в частности, история похищения Фуриосы и её матери из матриархального общества.

В ролях 
 Аня Тейлор-Джой — Фуриоса
 Крис Хемсворт    — несмертный Джо
 Том Бёрк

Производство 
Ещё в 2011 году, в процессе написания сценария для «Безумного Макса: Дороги ярости», Джордж Миллер и Брендан МакКарти поняли, что у них достаточно сюжетного материала для ещё двух картин. Миллер говорил об этом позже в ряде интервью, упоминая, в частности, будущий фильм «Безумный Макс: Фуриоса». В ноябре 2017 года стало известно, что иск, поданный производственной компанией Миллера против Warner Bros., скорее всего, задержит производство любых сиквелов. Позже, в июле 2019 года, Миллер сказал в очередном интервью, что у него есть два сюжета с участием Безумного Макса и один с Фуриосой, причём он ещё не решил, за какой браться в первую очередь.

В октябре 2020 года стало известно о начале работы над фильмом «Безумный Макс: Фуриоса». Миллер стал режиссёром проекта, он примет участие в написании сценария (вместе с Нико Латурисом) и в продюсировании фильма (вместе с Дагом Митчеллом). Главная роль могла снова достаться Шарлиз Терон: Миллер рассматривал возможность её омоложения с помощью компьютерной графики, но в конце концов отказался от этой идеи (Терон признала, что её этот отказ «немного опечалил»). В числе кандидаток на роль рассматривалась Джоди Комер. В конце концов в главной роли утвердили Аню Тейлор-Джой. В фильме снялись также Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, но информацию о том, кого они играют, долго держали в секрете.

В декабре 2020 года стало известно, что премьера фильма намечена на 23 июня 2023 года, однако позже её перенесли на 24 мая 2024 года.

14 октября 2022 года стало известно, что съёмки фильма закончены.

Примечания

Ссылки 

Фильмы о Безумном Максе